McLuhan ist der Familienname folgender Personen:
 Eric McLuhan (1942–2018), kanadischer Autor und Medientheoretiker
 Marshall McLuhan (1911–1980), kanadischer Philosoph, Geisteswissenschaftler, Literaturkritiker und Kommunikationstheoretiker